Мелвин Чарльз (, 14 мая 1935, Суонси, Уэльс — 24 сентября 2016) — валлийский футболист, игравший на позиции нападающего. Младший брат другого игрока сборной Уэльса Джона Чарльза. Выступал, в частности, за клубы «Суонси Сити», «Арсенал» и «Кардифф Сити», а также национальную сборную Уэльса.

Клубная карьера 
Родился 14 мая 1935 года в городе Суонси. Воспитанник юношеских команд футбольных клубов «Лидс Юнайтед» и «Суонси Сити». Во взрослом футболе дебютировал в 1952 году выступлениями за команду клуба «Суонси Сити», в которой провёл семь сезонов, принял участие в 233 матчах Второго дивизиона Англии и забил 69 мячей. Большинство времени, проведённого в составе «Суонси», был основным игроком атакующего звена команды.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Арсенал», к составу которого присоединился в 1959 году за плату в размере 42750 фунтов стерлингов плюс два других игрока: Дэвид Додсон и Питер Дэвис. Эта сделка стала самым дорогим трансфером на то время, совершенным между двумя британскими клубами. Мелвин сыграл за «канониров» следующие три сезона своей игровой карьеры. В составе лондонского «Арсенала» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,47 гола за игру первенства.

Сыграв всего 64 матча в трех сезонах за «Арсенал» и забив 28 голов, директора клуба решили сократить свои расходы и продать Чарльза. Хотя Мел хотел вернуться в «Суонси Сити», они не хотели тратить деньги на трансферном рынке, поэтому в феврале 1962 года Чарлз перешёл в другой валлийский клуб, выступавший в чемпионате Англии — «Кардифф Сити», который заплатил «Арсеналу» 28500 фунтов стерлингов. Играя в составе «Кардифф Сити», Чарлз также выходил на поле в основном составе команды, однако не спас команду от вылета из элитного дивизиона по итогам сезона 1961/62, после чего игрок провёл в составе команды ещё три сезона во Втором дивизионе.

В дальнейшем выступал за «Портмадог» в чемпионате Уэльса и за «Озуэстри Таун» в Лиге Чешира, а также за «Порт Вейл» в Четвертом дивизионе Англии. Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Хаверфордуэст Каунти», за который выступал на протяжении 1967—1972 годов.

Выступления за сборную 
В 1955 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Уэльса. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провёл в форме главной команды страны 31 матч и забил 6 голов.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1958 года в Швеции, первого в истории для сборной Уэльса. На турнире сыграл во всех пяти матчах и помог команде добраться четвертьфинала, где она уступила будущим триумфаторам турнира бразильцам.

Литература 
 Charles, Mel; Leslie, Colin (2009). In the Shadow of a Giant: The Autobiography of Arsenal and Wales legend Mel Charles. John Blake Publishing. ISBN 1-84454-776-0.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте National Football Teams 
 Статистика на сайте neilbrown.newcastlefans.com 
 Профиль игрока на worldfootball.net 
 Статистика выступлений за сборную на сайте eu-football.info 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Портмадог»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Озуэстри Таун»